Colombiers pode se referir a:
 Colombiers (Charente-Maritime)
 Colombiers (Cher)
 Colombiers (Hérault)
 Colombiers (Orne)
 Colombiers (Vienne)

Desambiguações de topônimos